John Irving peut désigner plusieurs personnalités, parmi lesquelles :

  (vers 1767–1845), député britannique.
 John Irving (1815-1848), navigateur écossais.
 John Irving (1838-1905), tragédien britannique ; directeur du théâtre Lyceum en 1868, le Robespierre de Victorien Sardou fut spécialement écrit pour lui.
  (1839–?), marin américain lors de la guerre civile américaine, récipiendaire de la Medal of Honor.
  (1854–1936), homme politique canadien originaire de Colombie-Britannique.
  (1867–1942), joueur de football américain à Lincoln City dans les années 1890.
  (1874–1918), géologue américain.
 John Irving (homme d'affaires) (1932–2010), homme d'affaires canadien.
 John Irving (né en 1942), romancier et scénariste américain.
 , basketteur américain des années 1970.
 John Irving (1989-), footballeur anglais.

Voir aussi 
 John Irvin.

Notes et références